Schollach heißen folgende geographische Objekte:
 Schollach (Niederösterreich), Gemeinde im Bezirk Melk im Mostviertel, Niederösterreich
 Schollach (Eisenbach), Ortsteil der Gemeinde Eisenbach, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Schollach (Fluss), linker Zufluss des Eisenbachs bei Eisenbach, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg